Le slalom parallèle féminin des Jeux olympiques d'hiver de 2014 a lieu le  à 9 h 00 puis à 13 h 15 au Parc de snowboard et centre pour le freestyle X-treme. C'est la première fois que cette épreuve est au programme des Jeux olympiques d'hiver. L'Autrichienne Julia Dujmovits remporte l'épreuve devant les Allemandes Anke Karstens et Amelie Kober.

Médaillées

Résultats 
L'épreuve commence à 9:15.

Qualification 
Q — Qualifiée pour les huitièmes de finale

Manches à élimination directe

Classement final

Notes et références 

Slalom parallèle femmes